The Wrong Bottle – cortometraggio del 1911 prodotto dalla Eclair American
The Wrong Bottle – cortometraggio del 1913 diretto da Anthony O'Sullivan
The Wrong Bottle – cortometraggio del 1934 diretto da Al Christie